«Jordi Roura» puede referirse a:

Personajes 
 Jordi Roura i Goicoechea (1928-2011), maestro y escultor catalán.
 Jordi Roura i Llauradó (1948-), músico, radiofonista y musicólogo catalán.
 Jordi Roura Solà (1967-), futbolista retirado y entrenador español.